— профессиональный игрок в сёги, 9-й дан, 18-й пожизненный мэйдзин. Обладатель двух главнейших титулов сёги (рюо и мэйдзин) 2013 года.

Биография 
 Родился 10 октября 1970 г. в городе Иокогама (префектура Канагава), на 13 дней моложе Ёсихару Хабу. Представитель «поколения Хабу» — группы ровесников Хабу, доминировавших в мире сёги в конце XX и начале XXI в.
 1982: поступил в Сёрэйкай, став учеником  9 дана.
 1987: получив 4-й дан, стал профессионалом.
 2002: получил 9-й дан за завоевание титула мэйдзин.
 2007: получил звание «18-й пожизненный мэйдзин» за завоевание титула в 5-й раз.

Вместе с Ёсихару Хабу и Ясумицу Сато входит в исследовательскую «Группу Симы» .

Хабу и Мориути — «двоюродные братья» по сёги: их учителя (Футаками и Кацуура) учились у одного и того же учителя — , почётного 9 дана.

Победы 

 Всего титулов: 12
 Участий в финалах титульных матчей: 22
 Нетитульных побед: 12

Шахматы
Помимо сёги, Мориути играет в западные шахматы, имея на 2013 год рейтинг ФИДЕ 2310 (3-е место в рейтинг-листе играющих шахматистов Японии). Вместе с Хабу он регулярно принимает участие в различных шахматных событиях Японии.

Примечания 

Сёгисты Японии
Шахматисты Японии
Родившиеся в Иокогаме
Персоналии по алфавиту
Сёгисты по алфавиту
Обладатели пожизненных титулов сёги